Legouvé ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Legouvé (1807–1903), französischer Schriftsteller und Theaterdichter
 Gabriel-Marie Legouvé (1764–1812), französischer Schriftsteller, Übersetzer und Dramaturg

Siehe auch:
 Ernest-Legouvé-Riff